Haagkonventionen kan syfta på flera olika internationella överenskommelser som tillkommit i Haag:

 Haagkonventionerna 1899 och 1907 som handlar om folkrätten och krigets regler
 Internationella opiumkonventionen 1912
 Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter 1954
 Flera konventioner inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt
 Haagkonventionen 1996 som bland annat handlar om barns rättigheter

Referenser 
 FN Globalt uppdrag, red. Lars Eriksson för Svenska FN-förbundet (Sthlm 1995)